

Eventos

Nascimentos

Falecimentos 

Anos do século VII a.C.